

Film en televisie 
 Black and White (1913), een stomme film uit 1913
 Black and White (1999)
 Black and White (thriller uit 1999)
 Black and White (2002)
 Black and White (2008)
 Black and White (2009)
 Black and White (2010)
 Black and White (2011)
 Black & White (Taiwanese televisieserie)
 Black & White (animatiefilm)

Muziek 
 Black and white (Arkin/Robinson), een single van Greyhound uit 1971 en Three Dog Night uit 1972
 Black and White (zangduo), de gitaristen Jan Klumperman (Black) en Eugene Gaiser (White) uit Delft vormen in 1949 het duo Black & White

Albums 
 Black & White (Janie Fricke)
 Black & White (Pointer Sisters)
 Black & White 050505, een album van Simple Minds
 Black and White (The Stranglers)
 Black and White (Tony Joe White)
 Black and White (BoDeans)
 The Black and White Album (The Hives)
 The Black and White Album (Imani Coppola)
 Black & white (G.NA)
 Black and White (The Maine)
 Black & White (Wretch 32)
 Black & White (John's Children)
 Black and White (Tony Joe White)

Overig 
 Black and White (computerspel)
 Black and White (boek uit 1990)
 Black & White (boek uit 1980)
 Black and White (tijdschrift), een Brits weekblad (1891-1912)
 Black+White, een kunstmagazine
 Black and White (whisky)